Сезон 2021/22 — 112-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 111-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица. Чемпионский раунд

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Основной раунд

Чемпионский раунд

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Лига конференций УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2021/22
Чемпионат Австрии 2021/22 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2021/22 на сайте AustriaSoccer.at
Лига конференций УЕФА 2021/22 на сайте AustriaSoccer.at

2021/2022
Аустрия Вена